BD(rapper) 

Lee_Sana (Korean: 리 사나; born september 16, 2006 in Iran),better known by her stage names(BDIW)and(bd)is a South Korean rapper, songwriter, and record producer.